Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002 je bila štiriinpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 7. aprila do 3. novembra 2002.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP

{|
|

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

2002 v športu
2002